Zunz / Zunzová, nebo Zuntz / Zuntzová ( צוּנְץ,  צונץ) je židovské (jidiš) příjmení. Někteří významní nositelé byli:

Zunz / Zunzová 
 Edgard Zunz (1874–1939), belgický farmakolog
 Leopold Zunz / Jom Tov Lipmann Tzuntz (1794–1886), německý reformní rabín a spisovatel, zakladatel akademických židovských studií (Wissenschaft des Judentums)
 Sir Gerhard Jack Zunz (1923–2018), britský civilní inženýr

Zuntz / Zuntzová 
 Nathan Zuntz (1847–1920), německý fyziolog
 Alexander Zuntz, signatář Buttonwoodské smlouvy
 Günther Zuntz (1902–1992), německo-anglický klasický filolog
 Heinrich Zuntz, zakladatel Odeon Records

Související články 
 Emma Zunzová, povídka od Jorge Luise Borgese
 Zastań ( Zünz), vesnice v polské obci Wolin v Kamieńském vojvodství
 ZUNZ - ICAO kód Letiště Ning-či Men-ling

Židovská příjmení
Jidiš